Il nome Eldacar si riferisce a due personaggi di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien:

 Eldacar di Gondor, ventunesimo Re di Gondor.
 Eldacar di Arnor, quarto Alto Re di Arnor.